18-й Кубок России по хоккею с мячом среди женских команд 2015 года — прошёл 22 — 29 ноября 2015 года в Обухово Московской области.

Регламент соревнований 
Кубок России разыгрывается в 2 этапа. На первом этапе команды провели кругового турнира, по итогам которых четыре первые команды вышли в полуфинал. Полуфиналы прошли 28 ноября. Финал и матч за третье место — 29 ноября.

Результаты

Круговой турнир

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Лучшие игроки по линиям
 Вратарь: 
 Защитник: 
 Полузащитник: 
 Нападающий:

Ссылки 
 Кубок России среди женских команд — 2015
 ДЮСШ «Рекорд» стала обладателем Кубка России
 Иркутские хоккеистки — победительницы Кубка России